East Hants – skrócona forma nazwy jednostki administracyjnej East Hampshire w Wielkiej Brytanii (Anglia);
 East Hants – jednostka samorządowa (municipal district) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.

Zobacz też 
 Hants
 West Hants